

Czechy 
 Horka – gmina w powiecie Chrudim, w kraju pardubickim
 Horka I – miejscowość
 Horka II – miejscowość

Niemcy 
 Horka – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Horka –  dzielnica gminy Crostwitz w kraju związkowym Saksonia, w powiece Budziszyn